Die Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen besteht seit 1972 und ist ein Team des Schweizerischen Fussballverbandes.

2016 konnte sich die Schweiz erstmals für eine Europameisterschaft qualifizieren, die im folgenden Jahr stattfand, schied dort aber in der Gruppenphase aus. Im Juni 2014 qualifizierte sich die Schweiz erstmals für die Weltmeisterschaft, die 2015 in Kanada stattfand und erreichte dort das Achtelfinale. In der Qualifikation zur WM 2011 scheiterten die Schweizerinnen noch, nachdem sie sich in ihrer Gruppe gegen die favorisierten Russinnen hatten durchsetzen können, in den Spielen um den Playoff-Platz gegen den CONCACAF-Dritten an Italien. In der Weltrangliste der FIFA rangiert die Schweiz derzeit (Dezember 2018) auf Platz 18. Im September 2014 wurde erstmals das Ziel des Schweizer Verbandes erreicht, unter die ersten zehn der UEFA-Rangliste zu kommen.

Geschichte 
Das erste inoffizielle Länderspiel fand am 8. Juli 1970 in Salerno gegen Italien im Rahmen der «Coppa del Mondo» statt und wurde mit 1:2 verloren. Das Spiel wird zwar von der FIGC, aber weder von der FIFA noch dem Schweizer Verband gezählt. Das erste von FIFA und SFV anerkannte Länderspiel wurde 1972 in Basel gegen Frankreich ausgetragen und endete 2:2.

Am 26. August 2016 erreichte die Schweizer Mannschaft mit Platz 15 die bisher beste Platzierung in der FIFA-Weltrangliste.

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Europameisterschaft

Olympische Spiele

Algarve-Cup 
 2015: 8. Platz
 2016 bis 2018: nicht teilgenommen
 2019: 8. Platz
 2020: nicht teilgenommen

Zypern-Cup 
 2008 und 2009: nicht teilgenommen
 2010: 4. Platz
 2011: 11. Platz
 2012: 11. Platz
 2013: 4. Platz
 2014: 10. Platz
 2015: verzichtet, stattdessen Teilnehmer des parallel stattgefundenen Algarve-Cups
 2016: verzichtet, stattdessen Teilnehmer des parallel stattgefundenen Olympia-Qualifikationsturniers
 2017: 1. Platz
 2018: 4. Platz
 2019 und 2020: nicht teilgenommen

Länderspiele 
Überblick über die Länderspiele gegen deutschsprachige Länder, alle Ergebnisse aus Schweizer Sicht:

Gegen Deutschland

Gegen Österreich

Spielerinnen und Trainer 
Für eine Übersicht über die bisherigen Nationaltrainer siehe: Fussballnationaltrainer (Schweiz)

Rekordspielerinnen und Rekordschützinnen 

Aktive Spielerinnen fett gesetzt; Stand: 21. Februar 2023

Aktuelle Nationalspielerinnen 
Erweitertes Kader: Mit "*" markierte Spielerinnen standen im Kader für die EM 2022. Fett gesetzte Spielerinnen stehen im Kader für die Freundschaftsspiele im Februar 2023, (#) = auf Abruf

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen
 Schweizer Fussballnationalmannschaft
 Frauenfussball in der Schweiz

Einzelnachweise

Weblinks 

 Frauen-Nationalteam auf der Homepage des SFV
 Alle Länderspiele im Überblick
 Schweiz auf der FIFA-Homepage

Schweiz
 
Fussball Frauen
Frauensport in der Schweiz